Breitau ist der Name folgender Orte:

 Breitau (Sontra), Stadtteil von Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

 Breitau (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft von Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Breitau (Gemeinde Sankt Gallen), Ortschaft der Marktgemeinde Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark